

Aziende
 Vignale – carrozzeria automobilistica

Persone
 Alfredo Vignale – carrozziere torinese

Geografia

Comuni
 Vignale – comune francese nel dipartimento della Corsica settentrionale
 Vignale Monferrato – comune della provincia di Alessandria

Frazioni
 Vignale Riotorto – frazione di Piombino in provincia di Livorno
 Vignale – frazione di Traversetolo in provincia di Parma
 Vignale – frazione di Borgo Virgilio in provincia di Mantova
 Vignale – frazione di San Cipriano Picentino in provincia di Salerno

Quartieri
 Vignale – quartiere di Novara